Minafra ist der Familienname folgender Personen:

 Livio Minafra (* 1982), italienischer Jazzmusiker
 Pino Minafra (* 1951), italienischer Jazzmusiker